Френуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Френуа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези